

Рожджали — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Рожджали — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства